IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control) – dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza, wody i gleby przez instalacje przemysłowe, rolnicze i inne. IPPC określa m.in. procedury wydawania pozwoleń na działalność gospodarczą
 IPPC (ang. International Plant Protection Convention) – międzynarodowa organizacja zajmująca się zwalczaniem rozprzestrzeniania chorób roślin.